Халанський:

 Халанський Іван Іванович (1749—1825) — культурно-освітній діяч.
 Халанський Ігор Павлович — старший сержант резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Халанський Михайло Гордійович (1857—1909) — історик літератури і дослідник усної словесности.

Примітки